Ogorzelczyn – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Tuliszków
 Ogorzelczyn – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie tureckim, w gminie Tuliszków